Izki peut désigner :
Izki, une station de sports d'hiver d'Ukraine,
Izki, une ville du Sultanat d'Oman,
Izki, un massif montagneux au Pays basque (Espagne),
Parc naturel d'Izki (Espagne)